U 41 steht für:

 SM U 41, ein U-Boot der deutschen Kaiserlichen Marine
 S.M. U 41, ein U-Boot der österreich-ungarischen Marine, siehe S.M. Unterseeboote #S.M. U 27, U 28, U 29, U 30, U 31, U 32, U 40, U 41, U 43, U 47
 U 41 (Kriegsmarine), ein U-Boot der deutschen Kriegsmarine
 eine U-Bahn-Linie in Dortmund; siehe Stadtbahn Dortmund

U41